16 o dieciséis puede referirse a:

 Al año 16 d. C.
 Al año 16 a. C.
 16, telenovela juvenil chilena.
 El número natural dieciséis.